Се́лмер () — норвежское имя и фамилия.

Имя
Основная статья: 
  (1888—1971) — американский актёр театра, кино и телевидения.
  (1916—1996) — американский математик.

Фамилия
Основная статья: 
  (1857—1926) — норвежская актриса, писательница и лектор.
  (1816—1889) — норвежский юрист и магистратор.
 Швейгор Сельмер, Элизабет (1923—2009) — норвежская юрист и политик.
  (1890—1971) — норвежский филолог и фонетист, профессор Университета Осло (1937—1960).
  (1920—2006) — норвежский математик.
 

Прочее
  — городок в Теннесси (США).
 Conn-Selmer, Inc.
 Selmer (компания)
 Семлер